Gagel (plaats), een plaats in Duitsland
De Gagel (Noord-Brabant), een buurtschap in de gemeente Land van Cuijk
Polder de Gagel, gebied ten noordoosten van de stad Utrecht, deels opgegaan in het recreatieproject Gagelbos
Wilde gagel, een plant
Fort De Gagel, een fort in Utrecht.